Landtagswahlkreis 102 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Höxter (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Gütersloh I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Wanne-Eickel (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Bochum-Nordwest (1947 bis 1962)